Muhlenbach of Mühlenbach kan verwijzen naar

 Muhlenbach (Luxemburg), een stadsdeel van Luxemburg
 Mühlenbach (Schwarzwald), een gemeente in Duitsland